Чешмеджиев е родово име произлизащо от занаята чешмеджийство, от турското çeşmeci (чешмеджи) или чешмеджия, майстор на чешми. Може да се отнася за някое от следните лица.

Личности 
 Чешмеджиев
 Анастас Чешмеджиев (1879 – 1962), български революционер
 Ангел Чешмеджиев (1880 – 1944), български общественик, патриот и парламентарист
 Григор Чешмеджиев (1879 – 1945), български политик
 Йосиф Чешмеджиев (1890 – 1964), български композитор и диригент
 Христо Чешмеджиев (19??), актьор в Народния театър и преподавател в НАТФИЗ

 Чешмеджиева
 Людмила Чешмеджиева (р. 1941), известна българска оперетна певица и киноактриса

Български фамилни имена